Aspidelaps este un gen de șerpi din familia Elapidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Galerie

Note

Legături externe 

Aspidelaps